Prijs van verdienste (film), uitgereikt door de Vereniging van de Vlaamse Filmpers
 Prijs van verdienste (dans), uitgereikt door de Stichting Dansersfonds '79